BDS může být:

 BeiDou – čínský globální družicový polohový systém
 Vůz BDs450, 449 ČD
 BDS 1848 AB – hvězda 19 Tauri z hvězdokupy Plejády v souhvězdí Býka
 Hnutí BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) – světové hnutí na podporu Palestiny